Johan von Engeström kan syfta på:

* Johan von Engeström (1743–1807), ämbetsman och godsägare
 Johan von Engeström (1844–1938), ämbetsman och nationalekonom
 Johan Mathias von Engeström (1776–1828), jurist och godsägare

Se även 
 Johan Engeström